Ровненский район:

 Ровненский район — административная единица на западе центральной части Ровненской области Украины.
 Ровненский район — административно-территориальная единица в Автономной области немцев Повольжья, существовавшая в 1921—1922 годах.